El nombre de Castillo de San Felipe es el nombre de varias edificaciones militares de la colonia española, catalogadas como castillos.

Castillos 
 Nota: Ordenadas por país, y luego por localidad/ciudad

En Colombia 
 Castillo San Felipe de Barajas, en la ciudad de Cartagena de Indias, en el departamento de Bolívar;

En España 
 Castillo de San Felipe, antigua fortaleza medieval desaparecida en Santander;
 Castillo de San Felipe, en la localidad de Ferrol, en la provincia de La Coruña;
 Castillo de San Felipe (), en la localidad de Los Escullos (municipio de Níjar), en la provincia de Almería;
 Castillo de San Felipe, en la localidad de Villacarlos (isla de Menorca), en la provincia de Islas Baleares;
 Castillo de San Felipe, en la localidad de Puerto de la Cruz, en la provincia de Santa Cruz de Tenerife;

En Guatemala 
 Castillo de San Felipe de Lara, en la ciudad de Río Dulce, en el departamento de Izabal;

En Panamá 
Castillo de San Felipe de Portobelo, en Panamá

En Portugal 
 Castillo de San Felipe de Setúbal, también conocido como fortaleza o fuerte de San Felipe.

En Puerto Rico 
 Fortificación (también llamado Castillo) de San Felipe del Morro, en el San Juan antiguo, en la capital de San Juan, PR.

En Venezuela 
 Castillo de San Felipe, en la localidad de Puerto Cabello, estado Carabobo;

pt:Castelo de San Felipe